Tuksar ist der Familienname folgender Personen:
 Saša Tuksar (* 1983), kroatischer Tennisspieler
 Stanislav Tuksar (* 1945), kroatischer Musikwissenschaftler